Лакшадвіп — острови біля берегів Індії
 Лакшадвіп — море в Індійському океані
 Лакшадвіп — союзна територія Індії